Isasi peut désigner :

Toponymie 
 Isasi, un quartier d’Orozko, au pays basque espagnol.
 Isasi, un quartier de Zeberio, au pays basque espagnol.

Patronymie 

 Andrés Isasi y Linares (1890-1940), compositeur et pianiste basque espagnol.
 Antonio Isasi-Isasmendi (1927-2017), réalisateur espagnol.
 Evaristo Isasi Colmán (1955-), joueur de football international paraguayen.
 Iñaki Isasi (1977-), coureur cycliste espagnol.
 Joel Isasi González (1967-), athlète cubain.
 Nicolás Isasi (1987) réalisateur argentin de cinéma et d'opéra, musicien, critique d'art et professeur.